Благове́щенский монасты́рь — религиозная община, названная в честь Благовещения Девы Марии.

Белоруссия 
 Ляданский Свято-Благовещенский ставропигиальный мужской монастырь, Минская область
 Слонимский Свято-Благовещенский монастырь

Греция 
 Благовещенский монастырь (Ормилия) — самый крупный женский монастырь в Греции, подворье афонского монастыря Симонопетра. Основан в 1974 году.

Россия 
 Благовещёнский монастырь (Астрахань) 
 Благовещёнский монастырь (Бежецк)
 Благовещенский Митрофановский мужской монастырь (Воронеж)
 Благовещенский монастырь (Вязники)
 Благовещенский монастырь (Муром)
 Благовещенский монастырь (Киржач) (Владимирская область)
 Свято-Благовещенский женский монастырь (Красноярск)
 Благовещенский монастырь (Великий Новгород, основан в 1170)
 Благовещенский монастырь (Нижний Новгород)
 Благовещенский Ионо-Яшезерский мужской монастырь (Карелия) — один из древнейший на территории Карелии монастырь ,  
 Благовещенский монастырь (Ожога). Учреждён в 2005 году.
 Сарапульский Благовещенский монастырь
 Уфимский Благовещенский женский монастырь — основан в 1838 году в Уфе, упразднён в 1918 году.
 Стерлитамакский Благовещенский женский монастырь — основан в 1995 году в Уфе, переведён в 1998 году в Стерлитамак.
 Благовещенский монастырь (Мангуп) — пещерный монастырь в южных обрывах плато Мангуп, Крым.

Румыния 
 Монастырь Дурэу

Польша 
 Супрасльский Благовещенский монастырь (Супрасль, Польша)

Украина 
 Свято-Благовещенский монастырь в Бортничах (Киев)
 Благовещенский монастырь (Нежин)
 Благовещенский женский монастырь (Херсон) ()

См. также 
 Благовещенский собор
 Благовещенская церковь
 Благовещенский

Ссылки 
 

Благовещение
Благовещенские монастыри